Сюзан (фр. Suzan) — многозначный термин.

 Сюзан — имя.

 Сюзан — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Сюзан — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.

См. также 
 Сюзанн
 Сюзанна